Рексио () — основной товарный знак аргентинской компании Lasserre. Под маркой Rexio производится стрелковое оружие для военных, полицейских структур и гражданского населения. Наибольшую известность приобрела за счёт своих пистолетов.
В настоящее время продукция Lasserre S.A. распространяется в 14 странах.

Продукция 

 Rexio Pucará
 Rexio Jaguar
 Rexio Comanche
 Rexio Super Comanche

См. также 
 Bersa
 DGFM

Ссылки 
 Официальный сайт
 Handgun Manufacturer: Rexio 
 Rexio Shotguns | Gun Store in the Philippines — Gun Dealer in the … 

Производители огнестрельного оружия Аргентины
Торговые марки Аргентины